Il doppio del torneo di tennis Tel Aviv Open 1989, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jeremy Bates e Patrick Baur che hanno battuto in finale Rikard Bergh e Per Henricsson 6-1, 4-6, 6-1.

Teste di serie 

 Matt Anger /  Tim Pawsat (primo turno)
 Paul Haarhuis /  Menno Oosting (semifinali)

 Jeremy Bates /  Patrick Baur (campioni)
 Rikard Bergh /  Per Henricsson (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tel Aviv Open 1989